Het seizoen 2021/22 is de 7e editie van de Belgische Super League. De competitie begon op 20 augustus 2021 en eindigde op 7 mei 2022. RSC Anderlecht werd voor de vijfde opeenvolgende keer, en de 9e keer in totaal, landskampioen.

Clubs

Deelnemende clubs
Tien clubs speelden in 2021-22 in de Super League.

Personen en sponsors

Uitslagen en klassementen

Reguliere competitie

Klassement

Stand per speeldag

Play-off 1
Klassement

Stand per speeldag

Play-off 2
Klassement

Stand per speeldag

Individuele klassementen

Topschutter

Zonder tegendoelpunten

Trainerswissels

Individuele prijzen

Zie ook 
 Beker van België 2021-22

2021/22
Belgisch competitievoetbal 2021/22